Saku kan syfta på:
 Saku - ett bryggeri i Estland

Geografi

Estland 

 Saku, Estland, ort i Saku kommun, 
 Saku kommun, Harju län

Japan 

 Saku, Nagano, stad, Nagano prefektur,